Rotes Banner steht für
 BSG Rotes Banner Trinwillershagen, siehe unter SV Rot-Weiß Trinwillershagen
 Textilfabrik „Rotes Banner“
 VEB Landmaschinenbau „Rotes Banner“ Döbeln, siehe Landmaschinenbau Döbeln

Siehe auch:
 Rotbannerorden
 Orden des Roten Banners der Arbeit
 Rotbanner-Nordflotte